En mathématiques, la fonction oméga peut faire référence à : 

 la  ;
 la fonction W de Lambert ; 
 la fonction omega de Wright ;
 les   : fonctions  (oméga) ou  (grand oméga), qui comptent le nombre de facteurs premiers d'entiers (voir aussi fonction arithmétique).